Cepões (Lamego), een plaats in de Portugese gemeente Lamego
 Cepões (Ponte de Lima), een plaats in de Portugese gemeente Ponte de Lima
 Cepões (Viseu), een plaats in de Portugese gemeente Viseu